Kreisiraadio é um cantor estónia. Kreisiraadio foi o representante da Estónia no Festival Eurovisão da Canção 2008.

Participantes do Festival Eurovisão da Canção